Mende se poate referi la:

Mende, un oraș din Franța;
Mende, sat în județul Pesta, Ungaria.